Josef Hendrich může být: 

 Josef Hendrich (filolog) (1920–2012) – český filolog a vysokoškolský pedagog
 Josef Hendrich (kněz) (1922–1994) – český kněz a kapitulní vikář v litoměřické diecézi
 Josef Hendrich (pedagog) (1888–1950) – český vysokoškolský pedagog